Capture the Flag – gioco per due utenti 
 Chimica e Tecnologia Farmaceutiche – corso di laurea magistrale a ciclo unico
 Colorado Tick Fever – febbre da zecche del Colorado
 Compania de Transport Feroviar – operatore ferroviario rumeno
 Computer to Film – tecnologia per trasferire immagini e testi su pellicola

Codici 
 CTF – codice identificativo del VOR/DME di Catania/Fontanarossa, radioassistenza per la navigazione aerea